Ка́ллаган, Ка́ллахан () — англинизированная ирландская фамилия (), без префикса О’.

Известные носители:
 Каллаган, Джеймс (1912—2005) — политик-лейборист, премьер-министр Великобритании с 1976 по 1979.
 Каллаган, Дэниел Джадсон (1890—1942) — американский военно-морской деятель, контр-адмирал периода Второй мировой войны.
 Каллаган, Иан (род. 1942) — бывший английский футбольный полузащитник. 
 Каллаган, Поль Теренс (1947—2012) — новозеландский физик.
 Каллаган, Терри (род. 1945) — британский учёный-экспериментатор, педагог, общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии мира, 2007.

См. также 
 О’Каллаган

Примечания